Limnius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Karl Wilhelm Illiger 1802. Limnius ingår i familjen bäckbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bäckbaggar
Limnius